Deskati kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Deskati, kommun, Västra Makedonien, Nomós Grevenón, 
 Deskáti, kommunhuvudort, Västra Makedonien, Nomós Grevenón,